Иримешти има више значења:

 Иримешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Иримешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији